La competizione della categoria pesi leggeri (fino a 66,6 kg) di lotta greco-romana dei Giochi della IV Olimpiade si tenne dal 23 al 25 luglio 1908 allo Stadio di White City a Londra.

Classifica finale

Torneo

Collegamenti esterni 
 Wrestling at the 1908 London Summer Games: Men's Lightweight, Greco-Roman su Sports-reference.com

GR 1